«Вспышка» () — научно-фантастический роман, написанный в 1992 году Роджером Желязны и Томасом Трастоном Томасом. Действия романа отсылает нас к 2081 году, когда в результате доселе невиданной вспышки на Солнце, Человечество переживает серию катастроф. Книга разбита на короткие отрывки, которые описывают действия различных людей в момент катаклизма. На русском языке впервые опубликовано издательством Полярис в 12-м томе «Миров Роджера Желязны».

Сюжет 
В течение всей книги каждая часть начинается с описания внутренних процессов, проистекающих в недрах Солнца.
Первая часть посвящена событиям, произошедшим во время вспышек на Солнце, начиная с древних времён и заканчивая недалёким будущим, о котором и идёт непосредственное повествование. Вторая, третья, четвёртая и пятая части повествуют о катастрофе, постигшей Человечество в результате электромагнитного удара и повышенного радиационного фона из-за вспышки. Последняя часть — это своеобразное подведение итогов и предположения о дальнейшем развитии событий.

Первая часть 
Шесть ни чем не связанных между собой историй показывают нам насколько мало человек уделял внимания тому, что находится у него над головой, и только древний фараон Аменхотеп IV, к которому во время солнечной вспышки пришло озарение о том, что бог Атон — есть наивысшее создание и является истинным властителем Земли и людей, в результате чего он решил отринуть старых богов и взять себе новое имя — Эхнатон. На протяжении всей книги каждая часть начинается с эпитафий, написанных в честь Солнца Аменхотепом.

Вторая часть 
За две недели до вспышки авторы нас знакомят с основными действующими лицами книги. Действие растянуто по дням, в обстановке каждодневной рутины и забот, чтобы ближе нас познакомить с этими персонажами и показать их в естественной обстановке. Каждая история характеризует и рассказывает об основном виде деятельности персонажей, их проблемах, радостях и мыслях.

 Доктор Ганнибал Фриде на борту исследовательского судна «Гиперион», построенного за его собственный счёт, вместе со своей супругой исследуют Солнце, находясь в непосредственной близости от него. Заметив реакции, протекающие на Солнце, он передаёт сообщение своему помощнику, в котором просит изучить протекающие на Солнце процессы с помощью университетского телескопа.

 Пьеро Моска — помощник доктора Фриде. Принимает сигнал от «Гипериона», но из-за помех сообщение сильно повреждено, единственное, что понял Пьеро — это необходимость в определённое время наблюдать за Солнцем, но декан университета Альберт Уитерс не разрешает ему произвести изыскания, так как очень скептически относится к исследованиям доктора Фриде.

 Джина Точман — работает экскурсоводом на лунном курорте. Выходит на поверхность для того, чтобы привести поверхность Луны в порядок от мусора и следов человеческой деятельности; в скором времени ей предстоит провести очередную скучную экскурсию для богатых туристов с Земли.

 Питер Спивак — улетает к Марсу, на котором будет работать ближайшие 6 лет, и с нетерпением ждёт ответа от своей любимой, которая не согласилась с ним лететь и, скорее всего, вообще ушла от него, но он продолжает надеяться, что её отказ был вызван только боязнью отрываться от Земли, а не тем, что она его разлюбила.

 Уинстон Цян-Филипс — успешный брокер на виртуальной бирже, готовится совершить крупную сделку на рынке энергоносителей Земли: в результате освоения Титана человечество получило практически бездонный источник метана и в скором времени с прибытием солнечного космолёта «Уробрус» с первой партией метана, цены на энергоресурсы Земли очень сильно упадут.

 Джерри Козински — молодой человек 17 лет, любитель виртуальных развлечений, перед началом событий играет в «Последний день Помпей».
 
 Меган Паттерсон — радионавигатор, менеджер одной из орбитальных клиник, находящихся в аварийном состоянии из-за просчёта конструкторов и инженеров.

 Брайаен Хольдструп — ведущий конструктор и хозяин фирмы про производству солнечных космолётов, готовится к лунной регате на солнечных яхтах.

 Наоми Рао — руководитель центра управления запусками Уитни, из-за того, что на космодроме устаревшая техника, не успевает выполнить график поставок в срок.

 Лександр Бартельс — американский брокер, пытается решить проблему снижения цен на энергоресурсы.

 Киффер I — сторож-смотритель Фобоса, спутника Марса. Перед началом событий обходит спутник, ища врагов и революционеров, но при этом он там находится один, предположительно, он не в своём уме. Через ретранслятор, установленный на Фобосе, Марсианская колония осуществляет информационное сообщение с Землёй.

 Питер Камен — инженер сельскохозяйственной колонии, перед началом событий докладывает управляющему о том, что инфраструктура станции нуждается в срочном переоснащении, но управляющий Алоиз Давенпорт не соглашается с ним и предлагает ему всё сделать своими руками.

 Харви Соммерштейн — ведущий исследователь компании «Мюрей Хилл Лаборатории» в области связи, на момент начала событий хочет изобрести связь на принципиально новой основе.

Третья часть 

В третьей части счёт времени идёт уже не на тысячелетия или дни, а, убыстряя свой темп, переходит на часы: всё начинается за 8 минут до взрыва.

 Доктор Фриде засекает взрыв на Солнце, самый сильный за всю историю Человечества, после того как доктор высылает тревожное сообщение на Землю, которое из-за помех так и не достигает Земли, он начинает бороться за свою жизнь и жизнь жены, исследовательский корабль «Гиперион» терпит бедствие из-за вспышки.
 
 На Луне после вспышки на Солнце в беду попадают туристы с Земли и их экскурсовод Джина Точман. В результате вспышки на станции выходят из строя большая часть приборов, группа Джины и она сама попадают под жёсткое радиоактивное излучение.

 В виртуальной реальности начинается игра «Последний день Помпей» в которой участвует Джерри Козински, но из-за электромагнитного удара все линии передач и аппаратура были повреждены, в результате чего игроки получают шок и впадают в ступор.

 Уинстон Цян-Филипс на пороге огромного богатства, при помощи виртуальной биржи он совершает «сделку века» по энергоресурсам Земли, но в результате электромагнитного удара от вспышки на Солнце, выходит из строя всё оборудование.

 По Земле прокатываеться волна катастроф, в результате отказа оборудования Человечество вынуждено собственными силами бороться с постигшим их катаклизмом.

 Питер Спивак получает сообщение от своей девушки, на космолёте «Юла — 3». В своём письме девушка говорит, что полетит за ним. Питер очень рад и посылает сообщение, о том что будет с нетерпением её ждать, но из-за помех сообщение не доходит до Шерил.

 Пьеро Моска наблюдает из личного телескопа огромный взрыв на Солнце и вместе с доктором Султаной Карр пытается предупредить общественность о вспышке.

 Брайан Хольдструп теряет управление солнечной яхтой из-за неполадки в электронике, и та врезается в другую яхту. Соревнования для него закончены.

 Эйнар Фолдинг, президент корпорации «Титан Девелопментс Инкорпорэйтид», с нетерпением ждёт прибытия космолёта с Титана: на его борту находится первая партия метана, но в результате аварии на лунной орбите он терпит крушение на Луне.

 Гериатрическая лечебница 37-Ц терпит крушение; Меган Паттерсон во время эвакуации пациентов погибает; лечебница входит в плотные слои атмосферы и, предположительно, сгорает.

Четвёртая часть 
Человечество борется с последствиями Солнечной Вспышки, но ещё не предполагает, чем был вызван катаклизм и чего ждать дальше.

 Через 17 часов после вспышки доктор Фриде пытается откорректировать курс корабля, но в результате взрыва реактора погибает и он, и его жена.

 На лунной колонии «Спокойные берега» Джина Точман узнает о том, что экскурсионная группа и она сама поражены лучевой болезнью и в скором времени умрут.

 В медицинский центр Чатмена спасательная команда привозит Джерри Козински: он, как и миллионы людей, находившиеся в виртуальной реальности в момент взрыва, теперь в состоянии шока. Доктора говорят, что миллионы людей, подключённых к виртуальной сети, находятся на грани смерти из-за перегрузки нервной системы, ещё больше людей умирает в своих домах, помощь не придёт.

 Лександр Бартельс узнает о крушении «Уробруса», цены на земные энергоресурсы начинают расти, самое время ухватить куш и нажиться на катастрофе.

 В главном госпитале Виктории Уинстон Цян-Филипс приходит в себя и узнаёт, что его сделка была обнулена, а все данные были уничтожены, он на грани разорения.

 В Космопорту Вандерберга один из ведущих учёных НАСА, Джорд Джеймесон, по заданию агентства пытается разобраться в случившемся. К нему приезжают Султана Карр и Пьер Моска, рассказывают о том, что на Солнце произошёл один из самых сильных взрывов за всю историю Человечества, именно он является причиной отказа оборудования и многочисленных катастроф, но это ещё не конец, в ближайшее время на землю придёт ионный шторм.

Пятая часть 
Благодаря Султане Карр и Пьеру Моска НАСА выпускает оповещение о том, что в течение 3 суток до Земли и ближайших колоний дойдёт ионный шторм и настоятельно предупреждает о том, что в течение трёх суток надо будет выключить всё оборудование и подготовиться к устранению последствий.

 На борту исследовательского космолёта «Юла 3» Питер Спивак и команда готовятся пережить шторм, все мысли Питера заняты Шерил.

 Сотрудники компании «Пасифик Энерджи» в Сан-Франциско из-за неполадок в работе кибернетических систем не могут отключить электричество; в ближайшее время по электросетям пройдёт невиданный поток электроэнергии, перегрузит сеть и вызовет огромные разрушения. Но Джорджу Меерсу, оператору электросети компании, удаётся выключить ручным способом кибернетическую систему и решить проблему.
 
 В Уитни-Центре происходит крушение одной из ракет, Наоми Рао из-за отставания по графику принимает решение не останавливать запуск космических транспортников, в результате отказа системы один из транспортников взрывается в пусковой шахте, уничтожая значительную часть комплекса.

 На Фобосе в результате отказа системы Киффер I погибает из-за того, что не может попасть во внутренние помещения станции, автоматика повреждена ионным штормом и он задыхается в своём скафандре.

 Колония-ферма «Стоунибрук» находится в аварийном состоянии, в ближайшее время последует разгерметизация комплекса из-за обилия микротрещин и дыр в системе водоснабжения. Питер Камен придумывает способ быстро заделать дыры и спасает колонию, но в ответ от управляющего слышит только упрёки.

 Харви Соммерштейн проводит эксперимент, в результате которого открывает возможность передачи сообщений во время солнечных бурь по всей Солнечной системе.

Шестая часть 
Через 30 суток после катастрофы жизнь Человечества вошла в привычное русло.

 Пьер Моска и Султана Карр создают институт исследования Солнца на дотации от НАСА.

 За двенадцать световых лет позади облака инопланетный корабль пришельцев меняет курс и стремительно улетает от Солнечной системы, которая должна скоро взорваться из-за нестабильности внутренних процессов.

См. также 

 Солнце
 Солнечная активность
 Солнечная вспышка

Примечания

Ссылки 
 
 

Романы 1992 года
Романы Роджера Желязны